Dozier kan syfta på,

Personer
 Buzz Dozier, amerikansk basebollspelare.
 Edward Dozier, amerikansk antropolog och lingvist. 
 Frederick D. Gardner, amerikansk politiker. 
 Holland-Dozier-Holland, amerikansk låtskrivartrio. 
 Lamont Dozier, amerikansk låtskrivare, musikproducent och sångare.
 Patrice Dozier, fransk skådespelare. 
 Robert Dozier, amerikansk basketspelare.
 Terry Dozier, amerikansk basketspelare. 
 William Dozier, amerikansk film- och TV-producent samt skådespelare.

Geografi
 Dozier, North Carolina

Se även
 Dozier (auktor)